Antebi ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Antebi, amerikanisch-deutscher Biologe